

Бульвар Амвросія Бучми — вулиця в місті Київ
 Вулиця Бучми — вулиця в місті Вінниця
 Вулиця Бучми — вулиця в місті Горлівка, Донецька область
 Вулиця Бучми — вулиця в місті Кривий Ріг
 Вулиця Бучми — вулиця в місті Львів
 Вулиця Бучми — вулиця в місті Перевальськ, Луганська область
 Вулиця Бучми — вулиця в місті Харків
 Вулиця Бучми — вулиця в місті Херсон

Вулиці, названі на честь людей